Pyin Oo Lwin är en stad i Burma. Den ligger i Mandalayregionen, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Naypyidaw. Pyin Oo Lwin ligger  meter över havet och folkmängden uppgår till cirka 170 000 invånare.

Geografi
Terrängen runt Pyin Oo Lwin är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Taungbyo,  meter över havet,  km norr om Pyin Oo Lwin. Runt Pyin Oo Lwin är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Pyin Oo Lwin växer huvudsakligen savannskog.

Klimat
Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mandalayregionen